Oranje kan syfta på:
Huset Nassau-Oranien – den mest kända grenen av det tyska furstehuset Nassau
Oranjefloden – en flod i Sydafrika och Namibia
Oranjefristaten – en tidigare en republik (fristat), kronkoloni och provins i Sydafrika